Runyon ist der Familienname folgender Personen:

 Charles W. Runyon (1928–2015), US-amerikanischer Schriftsteller
 Damon Runyon (1880–1946), US-amerikanischer Journalist und Schriftsteller
 Jennifer Runyon (* 1960), US-amerikanische Schauspielerin
 Marvin T. Runyon (1924–2004), US-amerikanischer Manager und Politiker
 Theodore Runyon (1822–1896), US-amerikanischer Armeeoffizier, Diplomat und Politiker
 Theodore H. Runyon (1930–2017), US-amerikanischer Theologe
 William Nelson Runyon (1871–1931), US-amerikanischer Politiker

Runyon bezeichnet außerdem:

 Runyon (Florida), eine Ortschaft im US-Bundesstaat Florida
 Fort Runyon, eine Befestigungsanlage im US-Bundesstaat Virginia
 Runyon Lake, einen See im US-Bundesstaat Colorado
 Runyon Rock, Felsvorsprung im Marie-Byrd-Land, Antarktika

Siehe auch:
 Runyan